Maria, Königin des Friedens, Unsere Liebe Frau vom Frieden u. ä., steht für:

* Regina pacis („Königin des Friedens“), eine Anrufung Mariens
 ein marianisches Fest am 9. Juli
 das Patrozinium vieler Kirchen und Kapellen, siehe Maria-Frieden-Kirche
 das Patrozinium mancher Klöster, siehe Kloster Maria Frieden

Siehe auch:
 Santa Maria della Pace (ital.)
 Marientitel